Ачимпонг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ачимпонг, Джемма (род. 1993) — ганско-американская легкоатлетка, спринтер.
 Ачимпонг, Джеффри (род. 1998) — ганский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Ачимпонг, Франк (род. 1993) — ганский футболист, атакующий полузащитник.